Луккези () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Луккези, Андреа (1741—1801) — итальянский композитор и органист-виртуоз.
 Луккези, Жозе Мария (1897—1989) — бразильский композитор и дирижер.
 Лукези, Марку (род. 1963) — бразильский писатель, поэт, переводчик и литературовед.

См. также 
 Луккезе